Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das PTT Pattaya Open 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Januar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Pattaya